Calypsoeae, tribus kaćunovki u potporodici Epidendroideae. Sastoji se od desetak (13) rodova.

Rodovi 
 Aplectrum Nutt.
 Calypso Salisb.
 Changnienia S.S.Chien
 Corallorhiza Gagnebin
 Cremastra Lindl.
 Dactylostalix Rchb.f.
 Danxiaorchis J.W.Zhai, F.W.Xing & Z.J.Liu
 Ephippianthus Rchb.f. 
 Govenia Lindl.
 Oreorchis Lindl.
 Tipularia Nutt.
 Wullschlaegelia Rchb.f.
 Yoania Maxim.

Izvori 

Epidendroideae